Tod auf dem Nil (Originaltitel: Death on the Nile) oder Der Tod auf dem Nil ist der Titel folgender Werke:
 Der Tod auf dem Nil, Roman von Agatha Christie (1937)
 Tod auf dem Nil (1978), britische Verfilmung von John Guillermin (1978)
 Tod auf dem Nil (2004), Verfilmung als Langfolge der Fernsehserie Agatha Christie’s Poirot von Andy Wilson (2004)
 Tod auf dem Nil (2022), US-amerikanische Verfilmung von Kenneth Branagh (2022)